Инцидент с A300 над Багдадом — авиационная авария, произошедшая в субботу 22 ноября 2003 года. Грузовой самолёт Airbus A300B4-203F авиакомпании DHL совершал плановый рейс по маршруту Багдад—Мухаррак, но вскоре после вылета из аэропорта Багдада был поражён зенитной ракетой, выпущенной из ПЗРК. Попадание ракеты повредило левую консоль крыла и её механизацию, что вызвало утечку авиатоплива и потерю гидравлической системы и, как следствие, потерю управления. Экипаж смог посадить самолёт в аэропорту Багдада, никто из 3 членов экипажа на его борту не пострадал.

Самолёт 

Airbus A300B4-203 (регистрационный номер OO-DLL, серийный 093) был выпущен в 1979 году (первый полёт совершил 18 октября под тестовым б/н F-WZEI). 28 декабря того же года был передан авиакомпании Malaysia Airlines и получил бортовой номер 9M-MHB. 30 июня 1995 года был продан авиакомпании Carnival Airlines с б/н N225KW (от неё в 1999 году сдавался в лизинг авиакомпании PCE). 22 сентября 2000 года был куплен немецкой грузовой авиакомпанией DHL, в которой был переделан из пассажирского в грузовой (Airbus A300B4-203F) и летал под постоянным б/н OO-DLL. Оснащён двумя турбовентиляторными двигателями General Electric CF6-50C2.

Экипаж 
Состав экипажа борта OO-DLL был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 38-летний Эрик Женнотт (), бельгиец. Опытный пилот, налетал свыше 3300 часов, 1786 из них на Airbus A300.
 Второй пилот — 29-летний Стив Михельсен (), бельгиец. Малоопытный пилот, налетал 1275 часов, 199 из них на Airbus A300.
 Бортинженер — 54-летний Марио Рофэйл (), шотландец. Налетал 13 423 часа, 1709 из них на Airbus A300.

Хронология событий 

Airbus A300B4-203F борт OO-DLL вылетел из Международного аэропорта Багдада в 18:30 UTC и взял курс на Мухаррак.

После взлёта самолёт набрал высоту 2450 метров, когда внезапно раздался взрыв ракеты, выпущенной из ПЗРК «Стрела-3». Взрывом было повреждено левое крыло, началась утечка авиатоплива из левых крыльевых баков, также была повреждена механизация, что способствовало возрастанию сопротивления и падению подъёмной силы. Также стремительно начало падать давление во всех трёх гидравлических системах и вскоре произошёл их полный отказ.

Как и на рейсе United Airlines-232, который также потерял гидравлическую ситсему, экипаж борта OO-DLL мог управлять самолётом только тягой двигателей. Бортинженер вручную выпустил шасси. После 10 минут экспериментов над повреждённым самолётом экипаж запросил экстренную аварийную посадку в аэропорту Багдада и начал снижаться, выполняя плавный правый разворот.

Так как из повреждённого левого крыла началась утечка авиатоплива, нужно было контролировать уровень авиатоплива в баке; бортинженер начал перекачку авиатоплива из правого бака в левый крыльевой бак для предотвращения отказа двигателя № 1, который бы неминуемо привёл к катастрофе.

КВС и второй пилот приняли решение садиться на взлётную полосу № 33R.

На высоте 120 метров усилилась турбулентность, которая раскачивала повреждённый самолёт. Касание борта OO-DLL с ВПП произошло со смещением от осевой линии, пилоты мгновенно активировали реверсы тяги, но самолёт сошёл со взлётной полосы и понёсся по грунту, оставляя за собой шлейф песка и пыли. Окончательно самолёт остановился примерно через 1 километр, при этом частично снеся ограждение аэропорта Багдад. Все 3 пилота на его борту не пострадали.

Дальнейшая судьба самолёта 
Airbus A300B4-203F борт OO-DLL был отремонтирован и продолжил эксплуатироваться авиакомпанией DHL. 3 ноября 2004 года был куплен компанией Pacific Aeromotive Corporation, его бортовой номер сменился на N1452. Но в ноябре того же года лайнер был порезан на металлолом.

Культурные аспекты 
Инцидент над Багдадом был показан в 3 сезоне канадского документального телесериала Расследования авиакатастроф в серии Атака над Багдадом.

См. также 
 Катастрофа DC-10 в Су-Сити

Примечания

Ссылки 
 Описание инцидента на Aviation Safety Netowrk
 Agence France-Presse article about the incident
 ParisMatch article by Claudine Vernier-Palliez, who accompanied the Fedayeen commando unit who shot the plane
 Australian Government Civil Aviation Safety Authority

Авиационные происшествия 2003 года
События 22 ноября
Ноябрь 2003 года
Авиационные происшествия DHL
Багдад
Авиационные происшествия с Airbus A300
Авиационные происшествия в Ираке